Леонель Ариэль Миранда (; родился 7 января 1994, Авельянеда, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Расинг».

Клубная карьера 
Миранда начал профессиональную карьеру в клубе «Индепендьенте». В начале 2013 года он был включен в заявку основной команды. 4 февраля года в матче против «тигре» Леонель дебютировал в аргентинской Примере. 24 февраля в поединке против «Расинга» из Авельянеды Миранда забил свой первый гол за «Индепендьенте».

В начале 2015 года Леонель на правах аренды перешёл в американский «Хьюстон Динамо». 8 марта в матче против «Коламбус Крю» он дебютировал в MLS, заменив во втором тайме Уилл Брюин. 26 июля в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» он забил свой первый гол за «Хьюстон Динамо».

Летом 2016 года Миранда перешёл в «Дефенса и Хустисия». 4 сентября в поединке Кубка Аргентины против «Бельграно» он дебютировал за новую команду. 3 декабря в поединке против «Атлетико Рафаэла» Леонель забил свой первый гол за «Дефенса и Хустисия».

Примечания

Ссылки 
 
 
 MLS player profile

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда